Stéphane Roy (né le  à Sainte-Martine dans la province de Québec au Canada), est un joueur et entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace

Carrière de joueur 

Il dispute trois saisons avec les Foreurs de Val-d'Or de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Connaissant du succès, il est sélectionné par les Blues de Saint-Louis en  ( au total) lors du repêchage de 1994.

Après avoir disputé trois saisons avec les IceCats de Worcester, le club-école des Blues de Saint-Louis dans la Ligue américaine de hockey, il passe la saison 1999-2000 avec les Citadelles de Québec.

Il prend ensuite la direction de l’Europe, où il évolue pendant treize saisons.

Il évolue d’abord une saison avec les Bracknell Bees de la Ice Hockey Superleague (Royaume-Uni), puis une saison avec le HC Alleghe de la Serie A (Italie).

Il porte ensuite les couleurs du HC Viège de la LNB, du EC Villacher SV de l’EBEL et du HC Fribourg-Gottéron de la LNA.

Entre 2006 et 2013 il évolue avec le HC Ajoie.

Le , il est choisi en ,  au total par les Éperviers de Sorel-Tracy lors du repêchage universel de la Ligue nord-américaine de hockey. Le  il signe un contrat avec l’équipe.

En 2015, il met un terme à sa carrière de joueur et devient l’entraîneur des Éperviers de Sorel-Tracy dans la LNAH.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||72 ||25 ||28 ||53 ||116 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||68 ||19 ||52 ||71 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Foreurs de Val-d'Or ||LHJMQ ||62 ||43 ||72 ||115 ||89 ||13 ||9 ||15 ||24 ||10
|-
|1995-1996 ||IceCats de Worcester ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 ||IceCats de Worcester ||LAH ||66 ||24 ||23 ||47 ||57 ||5 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|1997-1998 ||IceCats de Worcester ||LAH ||77 ||21 ||27 ||48 ||95 ||10 ||4 ||4 ||8 ||10
|-
|1998-1999 ||IceCats de Worcester ||LAH ||64 ||16 ||28 ||44 ||41 ||4 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|1999-2000 ||Citadelles de Québec ||LAH ||73 ||13 ||28 ||41 ||43 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2000-2001 ||Bracknell Bees ||IHSL ||47 ||22 ||20 ||42 ||67 ||7 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2001-2002 ||HC Alleghe ||Serie A ||38 ||36 ||37 ||73 ||34 ||9 ||3 ||4 ||7 ||8
|-
|2002-2003 ||HC Viège ||LNB ||38 ||15 ||22 ||37 ||34 ||15 ||15 ||10 ||25 ||10
|-
|2003-2004 ||HC Viège ||LNB ||45 ||29 ||45 ||74 ||34 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 ||EC Villacher SV ||EBEL ||8 ||3 ||3 ||6 ||4 ||8 ||2 ||9 ||11 ||8
|-
|2004-2005 ||HC Viège ||LNB ||44 ||24 ||36 ||60 ||67 ||7 ||5 ||4 ||9 ||10
|-
|2004-2005||SC Langnau Tigers||LNA||-||-||-||-||-||1||1||0||1||2
|-
|2005-2006 ||HC Viège ||LNB ||37 ||20 ||41 ||61 ||40 ||7 ||3 ||3 ||6 ||24
|-
|2005-2006||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||2 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||EC Villacher SV ||EBEL ||- ||- ||- ||- ||- ||11 ||4 ||11 ||15 ||10
|-
|2006-2007 ||HC Ajoie ||LNB ||45 ||29 ||52 ||81 ||52 ||6 ||5 ||4 ||9 ||10
|-
|2007-2008 ||HC Ajoie ||LNB ||49 ||26 ||49 ||75 ||48 ||14 ||8 ||12 ||20 ||30
|-
|2008-2009 ||HC Ajoie ||LNB ||47 ||33 ||44 ||77 ||108 ||10 ||7 ||7 ||14 ||18
|-
|2009-2010 ||HC Ajoie ||LNB ||46 ||28 ||38 ||66 ||52 ||7 ||2 ||7 ||9 ||6
|-
|2010-2011 ||HC Ajoie ||LNB ||44 ||25 ||42 ||67 ||38 ||7 ||3 ||1 ||4 ||8
|-
|2011-2012 ||HC Ajoie ||LNB ||43 ||24 ||25 ||49 ||54 ||7 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2012-2013 ||HC Ajoie ||LNB ||35 ||15 ||25 ||40 ||30 ||12 ||7 ||5 ||12 ||8
|-
|2013-2014 ||Éperviers de Sorel-Tracy ||LNAH ||33 ||19 ||24 ||43 ||24 ||5 ||3 ||2 ||5 ||8
|-
|2014-2015 ||Éperviers de Sorel-Tracy ||LNAH ||38 ||14 ||36 ||50 ||37 ||18 ||7 ||13 ||20 ||20

|473||268||419||687||557||94||58||57||115||124

|281||74||106||189||238||22||7||7||14||16

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey junior majeur du Québec	
 1993-1994 : reçoit la Plaque Karcher remise à la personne ayant la meilleure implication dans la communauté.

Références 

Joueur québécois de hockey sur glace
Naissance en janvier 1976
Naissance en Montérégie
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Bracknell Bees
Joueur du HC Alleghe
Joueur du HC Viège
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du HC Ajoie
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur des Éperviers de Sorel-Tracy
Attaquant de hockey sur glace
Entraîneur québécois de hockey sur glace